Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Jasper () :
 le comté de Jasper, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
 le comté de Jasper, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Jasper, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Jasper, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Jasper, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Jasper, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Jasper, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Jasper, situé dans l'État du Texas.